Fabas (Ariège)
 Fabas (Haute-Garonne)
 Fabas (Tarn-et-Garonne)